Tour of Norway 2019 var den 9. udgave af det norske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 28. maj til 2. juni 2019. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2019 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev norske Alexander Kristoff fra .

Løbet var det første efter at Tour of Norway blev slået sammen med Tour des Fjords, og var dermed blevet udvidet fra fem til seks dage, og længden på løbet var for første gang over 1000 kilometer. Løbet bevægede sig også for første gang udenfor Østlandet. Siden løbet blev arrangeret ugen efter Hammer Stavanger, var deltagelsen af de store professionelle hold betydelig større end tidligere, med hele elleve tilmeldte WorldTour-hold, mod tre til seks i tidligere udgaver.

Ryttere og hold

Danske ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2019
UCI Europe Tour 2019